Als Hunnenschlacht wird bezeichnet:

 die Schlacht auf den Katalaunischen Feldern;
 ein Wandgemälde von Wilhelm von Kaulbach im Neuen Museum in Berlin (1847 bis 1866), siehe Hunnenschlacht (Kaulbach);
 eine symphonische Dichtung von Franz Liszt (1856/57), angeregt durch das Gemälde Kaulbachs, siehe Hunnenschlacht (Liszt).